Шахрисабз:

 Шахрисабз — город, районный центр в Узбекистане;
 Шахрисабз — район в Узбекистане;
 Шахрисабз — административная единица в Бухарском эмирате.
 Шахрисабз — село в Раштском районе Таджикистана.
 Шахрисабз — село в Нурабадском районе Таджикистана.
 Шахрисабз — село в Турсунзадевском районе Таджикистана.